Theuma är ett släkte av spindlar. Theuma ingår i familjen Prodidomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Theuma